Travelers bezeichnet:

 The Travelers Companies, Inc., US-amerikanisches Versicherungsunternehmen
 Travelers, Originaltitel von Travelers – Die Reisenden, US-amerikanisch-kanadisch koproduzierte Fernsehserie (2016–2018)

Siehe auch:
 Traveler (Begriffsklärung)
 Traveller, Begriffsklärung